Pierre Robin peut désigner :
 Pierre Robin (1773-), révolutionnaire français ;
 Pierre Robin (1927-2020), ingénieur aéronautique français ;
 Pierre Robin (1867-1950), stomatologue français, découvreur du syndrome de Pierre Robin ;
 Pierre Robin (1892-1977), inspecteur des Finances.